Лиде́я, Лидейка () — река в Лидском районе Гродненской области, левый приток Дитвы (бассейн Немана). Длина реки составляет 31 км.

Начинается около деревни Верх-Лида. Основной приток — река Нарва. Долина преимущественно выразительная, пойма прерывистая, в нижнем течении прорезана мелиоративными каналами. Русло на протяжении 20 км канализировано. Берега отлогие.

На реке стоит город Лида и Лидский замок.

Примечания 

Бассейн Немана
Реки Лидского района